Vozokany est une commune slovaque du district de Galanta ;
 Vozokany est une commune slovaque du district de Topoľčany.